Bernard Boursicot (né en 1944), fonctionnaire français victime d'une affaire d'espionnage au profit de la Chine, connue sous le nom de M. Butterfly.
 Pierre Boursicot (1899-1986), résistant et haut fonctionnaire français.

voir aussi 
 Cinémathèque Jean Marie Boursicot, cinémathèque privée consacrée exclusivement à la conservation de publicités audiovisuelles.